Anima en latin veut dire âme, en grec ancien psyché (souffle), en hébreu Nèphèsh (respirer, respirer). L'âme, le souffle, c'est la vie d'une créature ou ce qui donne vie à un être humain, un animal (ou un végétal).

Les mots animer-animé, , animal sont issus du mot anima.  

Anima peut désigner :
 Anima, un concept de Jung ;
 Anima, une maison d'éditions d'animés japonais ;
Anima, une série documentaire produite par Laurier Bonin ;
 Anima, un roman de Wajdi Mouawad de 2012 ;
 Anima, un ancien groupe musical mené par Limpe Fuchs ;
 Anima, un groupe de musique originaire d'Ile de France créé en 2004 ;
 Anima, une gamme de jeux à l'esthétique manga situés dans un monde imaginaire médiéval-fantastique pessimiste (dark fantasy) ;
 Anima, un jeu de rôle ;
 Anima, un jeu de cartes ;
 Anima, un album de Thom Yorke.

Jeux vidéo 
	
 Dans Final Fantasy X, Anima est la chimère des ténèbres que Seymour reçoit de sa défunte mère.
	
 Dans la série de jeux vidéo Fire Emblem, la magie Anima représente une magie élémentaire de feu, de foudre ou du vent.

Personnalités 

 Anima Anandkumar, professeur d'informatique
 Anima Patil-Sabale, ingénieur en logiciel et aérospatial

Voir aussi 
 Festival Anima, un festival d'animation à Bruxelles